Pochotita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pochotita, Jalisco, Mezquitic, 
 Pochotita, Veracruz, Atzalan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar